Тараве́ра () — кратерное озеро на Северном острове в регионе Бей-оф-Пленти Новой Зеландии.

Площадь — 41 км². Наибольшая глубина — 87 м. Длина — 11,4 км, ширина — 9 км. Из озера вытекает река Таравера.

Расположено в 18 километрах к востоку от города Роторуа. Образовалось в результате извержения вулкана Таравера примерно 5000 лет тому назад.

В озере водится радужная форель, завезённая из штата Калифорния в конце XIX века. Является популярным местом у туристов.

Примечания 

Озёра Новой Зеландии
Кратерные озёра
Водные объекты Бей-оф-Пленти
Бассейн залива Пленти